Pohorilzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /Pogorelzy) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Bilohirja, siehe Pohorilzi (Bilohirja)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Pohorilzi (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tschyhyryn, siehe Pohorilzi (Tschyhyryn)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Semeniwka, siehe Pohorilzi (Semeniwka)